Lambayeque – miasto w Peru
 Lambayeque – region Peru